McDonough désigne :

Patronyme 

 Alexa McDonough (1944-2022), femme politique canadienne ;
 James McDonough (1970-), bassiste américain ;
 Mary Beth McDonough (1961-), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine ;
 Neal McDonough (1966-), acteur américain ;
 Roy McDonough (1958-), footballeur anglais ;
  (1962-), journaliste sportif américain ;
  (1935-2003), écrivain américain ;
 William McDonough (1951-), architecte et designer américain ;
 William J. McDonough (1934-2018), économiste et homme d'affaires américain.

Autre 
 Ratio McDonough, en économie, ratio de solvabilité bancaire.

Toponyme 

 McDonough, une ville située en Géorgie ;
 McDonough, une ville de l'État de New York.

Homonymie de localités aux États-Unis